Бóрсук — деревня, существовавшая на территории Назаровского района Красноярского края с конца XVIII века по 1973 год. Ликвидирована в эпоху ликвидации т.н. «неперспективных деревень». Находилась на территории нынешнего Подсосненского сельсовета.

История 
Точный год возникновения деревни неизвестен. Известно лишь, что в 1802-1819 годах на территории Назаровской волости жили ссыльные, они и основали деревню Барсуцкую. Первоначально люди обосновались в пяти километрах от села Подсосное. Осенью люди жили в землянках, норах, так и прозимовали. Весной землянки затопило водой, и население деревни перебралось вниз по левому берегу Чулыма, где и существовала данная деревня. Занимались как земледелием, так и скотоводством. До начала XX века деревня называлась Барсуцкая или Барсук, чуть позже устоялось название Бóрсук.
В 1926 году, по архивным данным, проживало 485 человек в 97 домохозяйствах. Имелась школа и мельница. В 1929 году образован колхоз «Камень», построена колхозная ферма для коров, свиней и овец. Хозяйство было большим и добротным. Жители деревни привлекались к работе в «Стойкомбинате» для заготовки древесины. Война не обошла стороной и селян деревни, многие жители ушли на фронт. В 1966 году колхоз распался, все жители стали разъезжаться: в Назарово,  Козульку, в Подсосное, в Сахапту. Расселялись по местам другого жительства самостоятельно. Последней уехала семья Скоченко. 
В настоящее время от населенного пункта ничего не осталось, только кладбище, на которое летом приезжают люди, чтобы помянуть своих родных и близких.  В 2017 был установлен мемориальный камень в память о бывшей деревне.

Известные жители 
В Борсуке проживали родители известной советской актрисы; народной артистки СССР Марины Ладыниной.

Примечания

Ссылки 
  Прости нас, деревня!

Населённые пункты, упразднённые в 1973 году
Упразднённые населённые пункты Назаровского района‎